Le Championnat de France de volley-ball Nationale 1 2008-2009 oppose quatorze équipes françaises de volley-ball.

Listes des équipes en compétition 

Pays d'Aix Venelles Volley-Ball
Béziers Volley-Ball Gazélec
Évreux Volley-ball
Volley Club harnésien
Institut fédéral de volley-ball
Laon Volley-Ball
Association sportive de L'Union Volley-Ball
Lyon Saint-Fons Volley-Ball
Volley-Ball Nantes Atlantique
Club sportif Léo Lagrange Nantes
Quimper Volley 89
Entente sportive Saint-Chamond Volley-Ball
Entente Toulon Six-Fours La Seyne Volley-Ball
Volley-Ball Tulle Naves

Classement de la saison régulière 

Les points sont attribués de la manière suivante, trois points en cas de victoires, zéro points en cas de match nul. Cependant si le match va jusqu'au Tie-break, le vainqueur ne marquera que deux points et le vaincu récupérera un point.

|

|}

Résultats de la saison régulière

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi 
 Championnat de France de volley-ball féminin 2008-2009

Liens externes 
 Résultats sur le site de la FFVB

2009
Volley-ball F2
Championnat F2